El Trofeo Federale és una competició futbolística de San Marino que disputen quatre equips, els finalistes de la lliga i de la Coppa Titano. És, per tant, la Supercopa de San Marino, equivalent a la resta de Supercopes europees.

Palmarès 

 1986: SP La Fiorita
 1987: SP La Fiorita
 1988: SS Virtus
 1989: SP Libertas
 1990: SP Domagnano
 1991: SP Tre Fiori

 1992: SP Libertas
 1993: SP Tre Fiori
 1994: SC Faetano
 1995: SP Cosmos
 1996: SP Libertas
 1997: SS Folgore

 1998: SP Cosmos
 1999: SP Cosmos
 2000: SS Folgore
 2001: SP Domagnano
 2002: SP Cailungo
 2003: SS Pennarossa

 2004: SP Domagnano
 2005: SP Tre Penne
 2006: SS Murata

Enllaços externs 
 Les copes de San Marino a RSSSF

San Marino
Competicions esportives a San Marino
Futbol a San Marino